Василий Соколовский:
 Соколовский, Василий Данилович (1897—1968) — маршал Советского Союза.
 Соколовский, Василий Иоанникиевич (1885—1943) — участник Белого движения на Юге России, полковник Генерального штаба.
 Соколовский, Василий Павлович (1902—1953) — генерал-майор.